Der Begriff Brodem (m) stellt einen gehobenen Ausdruck für folgende gasförmige Stoffe dar:

Rauch oder Qualm
Dunst
Wrasen, Brüden

Siehe auch